Галатский язык — вымерший кельтский язык, на котором говорили в Галатии в Малой Азии (современная Турция) с III века до н. э. до IV столетия н. э. Некоторые древние источники утверждают, что на галатском языке говорили ещё в VI веке. Родственен галльскому языку.

Лексика 
Из языка сохранилось лишь несколько кратких глосс в комментариях классических авторов и рассеянные имена на надписях. В целом они составляют приблизительно 120 слов, главным образом имена и географические названия. Записанные греческими авторами слова:
 άδάρκα (adarka) — некое растение,
 αδες (ades) — ноги,
 βαρδοί (bardoi) — бард, поющий поэт
 μάρκα (marka) — лошадь
 τριμαρκισία (trimarkisia) — боевая группа из трёх всадников.

Имена собственные 
Личные имена заканчиваются на riks, иногда на -marus и соответствуют распространённым именам на всём кельтоговорящем пространстве. Многие содержат общий для кельтских языков корень:
 *brog- «страна, территория». Для сравнения: древнеирландский mruig, валлийский и бретонский bro; родственный латинскому margo и готскому marka,
 *epo- «лошадь»; древнеирландский ech, валлийский eb- (сохранилось в слове ebol «пони» и как часть в ebrwydd «стремительно»),
 *māro- «великий». Для сравнения: галльский -māros, древнеирландский mór, валлийский mawr, бретонский meur
 *rig(o)-, «король». Для сравнения: галльский -rīx/-reix, ирландский rí, валлийский rhi; родственный готскому -reiks и латинскому rēx.
Примеры:

Άδιατόριξ (Adiatorīx) — Адиаторикс

Βιτοριξ (Bitorīx) — Биторикс

Βρογιμάρος (Brogimāros) — Брогимарос

Κάμμα (Cāmmā) — Камма

Δομνείων (Domneiū) — Домнею

Έπόνη (Eponī) — Эпони

Ολοριξ (Olorīx) — Олорикс

Σμερτομάρα (Smertomārā) — Смертомара

Τεκτομάρος (Tectomāros) — Тектомарос

Родовые имена включают:
 Ambitouti (древнеирландский imm-, валлийский am «вокруг»; древнеирландский tuath, валлийский tut, «племя»).
 Ριγόσαγες (Rigosages - «Ловчие короля»). Для сравнения: ирландский saigid «идти, искать», валлийский haedu, глагольный суффикс -ha «стремиться».
 Τεκτόσαγες (Tectosages — «Блуждающие искатели»). Для сравнения родственное племя вольков тектосагов в Галлии. Древнеирландский techt «движение», валлийский taith, «путешествие»).

Географические названия 
Топонимика включает
 Acitorīgiāco («[Поселение из] Acitorīx»; например Acitodunum в Галлии),
 Άρτικνιακόν (Articniācon, «[Поселение из] Artiknos» [«Сын медведя»]),
 Δρυνέμετον (Drunemeton; от пракельтского *dru- «дуб» или «могучий». Для сравнения: древнеирландский druí, валлийский dryw [от *dru-wid-s], «друид, мудрец», древнеирландский neimed, валлийский nyfed «священное место, [священная] роща»). Обозначает место встречи галатских тетрархов и судей.
 Ούινδια (Uindia; древнеирландский finn, валлийский gwyn [мужской род], gwen [женский род.] «светлый, белый»).

Примечания

Литература 
 Weisgerber, L. (1931). Galatische Sprachreste. In Natalicium Johannes Geffcken zum 70. Geburtstag 2. Mai 1931 gewidmet von Freunden, Kollegen und Schülern, 151—175. Heidelberg: Carl Winter.
 Freeman Ph. The Galatian Language: A Comprehensive Survey of the Language of the Ancient Celts in Greco-Roman Asia Minor. Lewiston, New York: Mellen Press, 2001. ISBN 0-7734-7480-3.
 Афиногенов Д. Е., Солопов А. И. Долго ли существовал галатский язык? // Philologia classica. 2015. — № 10. — С. 88-91

Кельтские языки
Континентальные кельтские языки